Meria bezeichnet:
 Meria (Korsika), Gemeinde im Département Haute-Corse, Frankreich
 Meria (Georgien), Dorf in Georgien
 Meria (Hunedoara), Ort im Kreis Hunedoara, Rumänien
 Meria (Hautflügler), eine Hautflüglergattung aus der Familie der Rollwespen
 Meria (Pilz), eine Pilzgattung
 Améty Meria, Musikerin aus Burkina Faso
 MERIA, Middle East Review of International Affairs (MERIA), siehe MERIA (Zeitschrift), hrsg. vom Global Research and International Affairs Center (GLORIA), Israel